Capitano Kuro – personaggio del manga e anime One Piece
 Kuro – personaggio del manga e anime Kurochan
 Kuro – manga
 Kuro Inoue – gatto nero mascotte giapponese della Sony
 Kuro'o Hazama – personaggio del manga e anime Black Jack
 Kuro – cratere sulla superficie di Venere